A Rodion férfinév főleg a keleti kereszténység körében népszerű. Jelentése valószínűleg a görög rodon azaz rózsa szóra vezethető vissza, de lehet, hogy a görög Rodiosz névből ered, aminek a jelentése Rodosz szigetéről való. 


Gyakorisága
Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.

Idegen nyelvű változatai

orosz: Rogyion (Родион)
román: Rodion
szerb: Rodion

Névnapok
 október 7.

Híres Rodionok
 Markovits Rodion, magyar író, újságíró
 Rogyion Konsztantyinovics Scsedrin, orosz zeneszerző és zongoraművész
 Rogyion Romanovics Raszkolnyikov, Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényének főszereplője, fiktív személy
 Rodion Doru Gorun Cămătaru, román labdarúgó
 Rogyion Gataullin, Üzbegisztánban született tatár nemzetiségű szovjet atléta
 Rogyion Jakovlevics Malinovszkij, szovjet marsall
 Rogyion Nahapetov, orosz filmszínész

Jegyzetek

Magyar keresztnevek (R)
Férfikeresztnevek (R)
Görög eredetű magyar férfikeresztnevek